Клементьевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Клементьевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Клементьевская — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.